Sorrell peut désigner :

Titre 

 Sorrell and Son, un film américain réalisé par Herbert Brenon, sorti en 1927.

Patronyme 

 Herbert Knott Sorrell (1897–1973), familièrement Herb Sorrell, gestionnaire et chef de syndicats professionnels américain ;
 John Arthur Sorrell (1906-1984), dit « Long John », joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Martin Sorrell (né en 1945) homme d'affaires britannique.
 Tania Sorrell (née en 1947), médecin australienne, spécialiste des maladies infectieuses.

Prénom 
 
 Sorrell Booke

Patronyme anglais